Bürgerwache steht für:
 Bürgerwache Mengen, Baden-Württemberg
 Hamburger Bürgerwache, Bürgermilitär 
 Historische Bürgerwache Ehingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bürgerwehr (militärähnliche Einrichtung)
 Bürgerwacht (Begriffsklärung)
 Volksmiliz (Begriffsklärung)